La competizione del concorso completo individuale di equitazione dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta nei giorni dal 29 agosto al 1º settembre 1972 al entro ippico di Riem, Monaco di Baviera.

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

Concorso completo individuale